Кубок УЕФА 1984/85 годов — четырнадцатый розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Реал Мадрид», обыгравший в финале «Видеотон».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1984/85 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1984/85 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1984/85 на сайте RSSSF
Полное видео матча Локомотив Лейпциг - Спартак Москва (24.10.1984) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча Спартак Москва - Кёльн (28.11.1984) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча Кёльн - Спартак Москва (12.12.1984) на канале Юрия Гаврилова

Сезон 1984/85
Футбол в Европе в 1984 году
Футбол в Европе в 1985 году